Marie de Nassau désigne notamment :
 Marie de Nassau (1539-1599), fille de Guillaume de Nassau-Dillenbourg et de Juliana von Stolberg ;
 Marie de Nassau (1553-1554), première fille de Guillaume le Taciturne et Anne d'Egmont ;
 Marie de Nassau (1556-1616), deuxième fille de Guillaume le Taciturne et Anne d'Egmont ;
 Marie de Nassau (1568-1625), fille de Jean VI de Nassau-Dillenbourg et Élisabeth de Leuchtenberg ;
 Marie de Nassau (1642-1688), fille de Frédéric-Henri d'Orange-Nassau et Amélie de Solms-Braunfels ;
 Marie de Nassau (1825-1902), fille de Guillaume de Nassau et Louise de Saxe-Hildburghausen.

Homonymie dynastique